Rothmann steht für:
 Rothmann (Mondkrater)

Rothmann ist der Familienname folgender Personen:
 Barthold Rothmann, Dichter von Figurengedichten und Komponist
 Bernd Rothmann (1495–nach 1535), Hauptprediger der Täufer in Münster
 Christian Rothmann (* 1954), Maler, Fotograf und Grafiker
 Christoph Rothmann (~1560–~1600), deutscher Mathematiker und Astronom
 Göran Rothman (1739–1778), schwedischer Naturforscher und Arzt
 Heinrich Rothmann (* 1940), deutscher Diplomat und Jurist
 Joachim Rothmann (* 2000), dänischer Fußballspieler
 Johannes Rothmann, Arzt und Verfasser eines Buches zur Handlesekunst
 Max Rothmann (1868–1915), deutscher Neurologe
 Michael Rothmann (* 1960), deutscher Historiker
 Ottomar Rothmann (1921–2018), deutscher Handelskaufmann und kommunistischer Widerstandskämpfer
 Ralf Rothmann (* 1953), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Rothemann (Ortsteil der Großgemeinde Eichenzell)
 Rothman (Begriffsklärung)
 Rotman (Begriffsklärung)
 Rodman (Begriffsklärung)